Langental heißen folgende geographische Objekte:

 Langental (Bruchsal), Weiler im zentralen Stadtteil von Bruchsal im Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Langental (Gemeinde Großwarasdorf), Ortsteil der Gemeinde Großwarasdorf im Bezirk Oberpullendorf, Burgenland

 Langental, oberster Abschnitt des Tals des Lone bei Amstetten, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Langental, linkes Trockental zur Schmiecha im Stadtteil Onstmettingen, Albstadt, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Langental, Tal des Langentalgraben (Walzbach), rechter Zufluss des Walzbachs (zur Pfinz) in Jöhlingen, Gemeinde Walzbachtal, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Langental, Tal des Zitterichgrabens, rechter Zufluss der Elsenz nach Rohrbach am Gießhübel, Stadt Eppingen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Langental, Tal des Langengraben (Wollenbach, Bargen), linker Zufluss des Wollenbachs vor Bargen, Gemeinde Helmstadt-Bargen, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Langental, Tal des Langentalgraben (Hohlbinsengraben), linker Oberlauf des Hohlbinsengrabens (zum Waldangelbach) bei Michelfeld, Gemeinde Angelbachtal, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Langental, Tal im südlichen Donnersberg auf der Gemarkung der Ortsgemeinde Imsbach, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Langental, Tal des Langentalbach (Höninger Bach), rechter Zufluss des Höninger Bachs unterhalb von Höningen, Gemeinde Altleiningen, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz

 Langental (Stubai), rechtes Seitental des Stubaitals in Tirol
 Langental (Gröden), rechtes Seitental von Gröden in Südtirol 

Siehe auch:
 Langenthal, 
 Langentalbach
 Langentalgraben
 Längental
 Langes Tal
 Längstal